En mécanique, un mécanisme est un assemblage de pièces mécaniques dont certaines peuvent se  par rapport aux autres.Par exemple, le mécanisme d'une montre désigne l'ensemble des ressorts, balancier ou engrenages utilisés pour faire tourner les .

 En horlogerie, le mécanisme désigne l'organe ou l' fondamental d'un instrument horloger dont la fonction principale est de « donner l'heure ».

 On appelle aussi mécanisme un comportement prévisible (par exemple, mécanisme de défense).

 En philosophie, le mécanisme est une  qui perçoit la plupart des phénomènes suivant le modèle des liens de cause à effet (voir aussi l'hypothèse de l'animal-machine avancée par René Descartes).

 En chimie, un mécanisme réactionnel est l'enchainement d'étapes, de réactions élémentaires, par lequel un changement chimique a lieu.

 Enfin, mécanisme peut signifier aussi computationnalisme.